Juvénile (du latin ,  « jeune ») peut désigner :
 Un organisme juvénile
 Un enfant de un à cinq ans
 Criminologie juvénile
 Mortalité juvénile

Voir aussi 

 Juvenile, rappeur